Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1936 je trinajsto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 6. in 15. februarjem 1936 v Garmisch-Partenkirchnu, Nemčija, v petih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov 

1936
1936 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Garmisch-Partenkirchen